Алекса́ндр Ива́нович Феду́лов (3 февраля 1947 года — 25 февраля 1996 года) — советский и российский режиссёр-мультипликатор, художник-мультипликатор, художник.

Деятельность 
Работал на студиях «Экран» и «Союзтелефильм». Ведущий художник-мультипликатор мультфильмов Александра Татарского «Падал прошлогодний снег» и «Обратная сторона луны». 

В 1993 году вместе с Вадимом Курчевским и Станиславом Соколовым возродил мастерскую режиссёров мультипликационного фильма, основанную в 1952 году Иваном Ивановым-Вано.

Фильмография

Режиссёр 
 1980 «Метаморфоза»
 1984 «Это совсем не про это»
 1985 «Зайца не видали?» (Кубик)
 1986 «Конец»
 1986 «Тихо! Идёт операция»
 1987 «Беспокойная ночь»
 1987 «Назло зайцу!»
 1987 «Не зная кода…»
 1987 «Разрешите пройти»
 1987 «Теплота»
 1987 «Холодно — горячо»
 1988 «Наедине с природой»
 1988 «Парк культуры»
 1989 «Поцелуй»
 1989 «В тишине»
 1990 «Бочка»
 1992 «Потец»
 1994 «Зоки и Бада»

Художник-мультипликатор 

 1973 «Жук - кривая горка»
 1982 «День рождения Леопольда»
 1982 «Огромное небо»
 1983 «Падал прошлогодний снег»
 1984 «Обратная сторона Луны»
 1984 «Это совсем не про это»
 1985 «Великолепный Гоша»
 1985 «Зайца не видали?» (Кубик)
 1985 «Кубик Рубик клоунада» (Кубик)
 1985 «Маленькие чудеса»
 1986 «Нехочуха»
 1987 «Автомобиль кота Леопольда»

Награды 
 1986 — Приз «Малый Полкан» на III фестивале советских мультипликационных фильмов в Рязани.
 Мультфильм «Это совсем не про это»:
 1985 — «Золотой голубь» (высший приз) и приз ФИПРЕССИ на XXVIII международном фестивале документальных и короткометражных фильмов для кино и телевидения в Лейпциге;
 1986 — Первый приз VII МКФ мультипликационных фильмов Загреб '86 в категории «А».
 Мультфильм «Конец» — Золотая медаль на XII МКФ краснокрестных и оздоровительных фильмов в Варне, 1987.
 28 сентября 1986 — Лауреат V фестиваля молодых кинематографистов города Москвы, приз за лучшую режиссёрскую работу Александру Федулову, за сюжет «Зайца не видали?» в мультфильме «Кубик».

Выставки 
 Персональная выставка режиссёра и мультипликатора Александра Федулова. Открытие и вечер памяти Мастера с показом фильмов 25 сентября 2009 г.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Федулов Александр Иванович на animator.ru
 Записки о художниках: Федулов Александр

Мультипликаторы СССР
Художники-мультипликаторы
Режиссёры мультипликации
Мультипликаторы ТО «Экран»
Художники-постановщики мультипликации
Персоналии:ТО «Экран»
Персоналии:ТПО «Союзтелефильм»
Персоналии:ТО «Экран» РГТРК «Останкино»
Режиссры-постановщики кукольных фильмов